Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 1928 года проводились только среди мужчин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1928
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Нидерландах
1928 год в тяжёлой атлетике